Пуё — древнее государство на территории Маньчжурии, именовавшееся в китайских хрониках как «Фуюй»
 Фуюй (扶余县) — городской уезд городского округа Сунъюань провинции Гирин (КНР)
 Фуюй (富裕县) — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР)